Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Fontenay.

 Deux d'entre elles sont situées sur le territoire de Fontenay-sous-Bois, en Île-de-France :
 Gare de Fontenay-sous-Bois ;
 Gare du Val de Fontenay.

 Quatre autres gares sont implantées dans autant d'autres communes, dont elles portent respectivement le nom :
 Gare de Fontenay-aux-Roses ;
 Gare de Fontenay-le-Comte ;
 Gare de Fontenay-le-Fleury ;
 Gare de Fontenay-Trésigny.

Fontenay